Der Schmuck der Herzogin – film del 1916 diretto da Siegfried Philippi
Der Schmuck der Herzogin – film del 1917 prodotto dalla Sascha-Meßter-Film